Hay Lin est une des héroïnes de la série de bande dessinée et d'animation W.I.T.C.H..

Histoire
 
D'origine chinoise, Hay Lin vit avec ses parents Chen et Joan et sa grand-mère Yan Lin au Silver Dragon, restaurant chinois tenu par ses parents.

Elle a de long cheveux noirs aux reflets bleutés. Elle aime bien lancer la mode. Elle se lie d'amitié avec trois autres élèves de son lycée, l'institut Sheffield : Cornelia Hale, Elyon Portrait et Irma Lair, puis deux nouvelles, Will Vandom et Taranee Cook. Bientôt, peu après l'arrivée de Will, elles sont toutes les cinq témoins de phénomènes paranormaux, et Hay Lin, après avoir vu un étrange objet dans ses rêves, le dessine et le montre à ses amis. Peu après, la grand-mère d'Hay Lin leur annonce qu'elles ont été choisies pour devenir les gardiennes de Kandrakar (les adolescentes devaient apprendre plus tard qu'à leur âge, Yan Lin l'avait également été). Elle annonce à chacune son pouvoir, et donne à Will l'objet dessiné par Hay Lin, qui se révèle être le Cœur de Kandakar. Hay Lin, quant à elle, reçoit le pouvoir de l'Air.

Caractère
Hay Lin, est douce, rêveuse et un peu distraite, mais de nature franche et compréhensive. Elle est passionnée par le dessin, où elle est très douée, et adore dessiner et créer des vêtements ; elle adore les grosses lunettes et les modèles extravagants. C'est aussi une fan de science-fiction. Elle a le sens de l'humour, et même si parfois elle peut alourdir l'ambiance, son caractère est devenu indispensable à l'équilibre du groupe. Dans le dessin animé (saison 2 épisode 9), on apprend qu'elle ronfle très fort, ce qui dérange ses amies pendant la nuit.

Pouvoirs
En tant que gardienne de Kandrakar, Hay Lin possède un pouvoir d'aerokinésie : elle peut ainsi voler (bien que, dans la série d'animation, toutes puissent le faire), envoyer des rafales de vent, créer des tornades et des cyclones, souffler puissamment... Comme toutes les gardiennes, elle peut se changer en fée, ce qui lui confère les mêmes changements que les autres : ailes, plus âgée de quelques années, suppression de tous ses défauts d'apparence.
 
Elle peut aussi lire dans la mémoire des sons : lorsqu'elle écoute une musique ou un bruit, elle peut voir un souvenir lié à ce son (elle a par exemple revu l'arrivée d'Elyon sur terre en écoutant une boite à musique que portait la nourrice de la jeune fille à ce moment-là). Néanmoins, elle se sert moins souvent de ce pouvoir que du reste. Elle a aussi le pouvoir de devenir invisible. Elle utilise plus souvent ce pouvoir dans le dessin animé, mais ce pouvoir lui joue des tours dans la BD. En effet, un jour elle n'arrive pas à redevenir visible et manque d'être écrasée par une voiture en traversant la rue.

Un pouvoir non-présent dans la BD mais qu'elle possède dans le dessin animé est celui de changer la température de l'air, ce dont elle peut se servir pour geler ou réchauffer des objets.

Anecdotes
Hay Lin passe son temps à écrire des notes ou autres informations sur la paume de ses mains, à tel point qu'on lui demande dans un épisode si elle sait se servir d'un cahier. Cela a parfois amené à des situations assez comiques, par exemple lorsqu'elle essaye d'avertir les autres par écrit qu'elles sont observées et qu'elles ne parviennent pas à lire correctement ce qui est écrit sur sa main. Dans un épisode, Irma lui a même carrément dit qu'elle allait tomber malade.

Hay Lin a aussi un amoureux prénommé Éric. Celui-ci déménage à une centaine de kilomètres de la ville des gardiennes. On pourra le voir dans quelques épisodes, mais pas régulièrement.

Personnage de W.I.T.C.H.
Magicien ou sorcier de fiction
Personnage de fiction qui peut voler
Personnage de fiction chinois
Aérokinésiste de fiction

pl:W.I.T.C.H.#Bohaterowie